Federico Fellini — cineasta italiano
Fellini — banda musical
5150 Fellini — asteroide

Desambiguações de antropônimos